Mary Watson peut faire référence à : 

 Mary Watson Whitney (1847-1921), astronome américaine ;
  (1860 – 1881), héroïne ;
 Mary Gordon-Watson (1948-), cavalière britannique ;
 Mary Watson (1975-), écrivaine sud-africaine ;

aussi
 Mary Jane Watson, personnage de fiction de la série de comics The Amazing Spider-Man ;
 Mary Morstan épouse du Dr Watson, personnage de fiction de l'univers Sherlock Holmes.